Phuket (in Thai: , ausgesprochen []) kann verschiedene Bedeutungen haben:
 Ko Phuket, eine Insel in Süd-Thailand
 Phuket (Provinz), eine Provinz in Süd-Thailand
 Amphoe Mueang Phuket, der Hauptdistrikt (Amphoe) der Provinz Phuket
 Phuket (Stadt), die Hauptstadt der Provinz Phuket
 Phuket Sea, die Bucht östlich der Insel Phuket
 Flughafen Phuket, der internationale Flughafen der Provinz Phuket
 Phuket Airlines, eine ehemalige thailändische Fluggesellschaft
 Phuket-Bergkette, eine Bergkette auf der Malaiischen Halbinsel, die sich vom Isthmus von Kra über die Insel Phuket erstreckt
 Glückliche Reise – Phuket, deutscher Fernsehfilm von Stefan Bartmann (1995)